Emile Buhrer (1908-), un footballeur allemand ;
 Geneviève Bührer-Thierry (1960-), une professeure et historienne française ;
 Jean-Claude Buhrer, un écrivain et journaliste français ;
 Marco Bührer (1979-), un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Bührer peut aussi désigner :
 Bührer, un fabricant et une marque de tracteurs suisse.